— сэйю и певица, родившаяся в , префектура Канагава, Япония.

Интересные факты 
Замужем с 1996 года.

Есть дочь: Хонока Иноуэ (р. 09.02.1998 г.), которая также является сэйю.

Про себя она всё время говорит «17-летняя» (). Кикуко даже основала культ «17-летних» (), в который вошли Юкари Тамура, Сакура Ногава, Рина Сато и Юи Хориэ.

В 2010 году Кикуко Иноуэ получила награду Seiyu Awards как «Лучшая актриса озвучивания второго плана» за роли Санаэ Фурукавы в Clannad After Story и Грейс О’Коннор в Macross Frontier.

Роли 
Дебют сэйю состоялся в 1988 году в аниме Hai Akko Desu.

TV аниме 

 «Герой-рационал перестраивает королевство» (Элиша Эльфриден)
 Adventures of Mini-Goddess (Верданди (с 14 серии))
 Ah! My Goddess (Верданди)
 Air (Ураха)
 Angelic Layer (Сюко Судзухара)
 Argento Soma (Джиневра Грин)
 Arcana Famiglia (Сумирэ)
 Baka to Test to Shoukanjuu (Акира Ёсии)
 Binchō-tan (рассказчик)
 Black Cat (Сефирия Аркс, Адам)
 Captain Tsubasa: Road to 2002 (юный Цубаса Одзора)
 Chobits (Читосэ Хибия)
 Chuunibyou demo Koi ga Shitai! (Нанасэ Цукумо)
 Clannad (Санаэ Фурукава)
 Claymore (Мирия)
 Code Geass (Сесиль Круми, Иноуэ, Доротея Эрнст (IV))
 Cosmo Warrior Zero (леди Эмерельдас)
 DearS (Мицука Ёсиминэ)
 Detective Conan (Кьянти)
 El Hazard: The Magnificent World
 El-Hazard: The Alternative World
 Emma - A Victorian Romance (Моника Милдрейк)
 Fairy Tail (Минерва Орландо)
 F-Zero GP Legend (Джоди Саммер)
 Figure 17 (Орудина)
 Final Fantasy: Unlimited (Фабра, повествователь)
 Fullmetal Alchemist: Brotherhood (Люст)
 Gad Guard (Кэтрин Фробер)
 Gankutsuou (Мерседес де Морсерф)
 Gate Keepers (Дзюн Тюндерс)
 Golden Boy (Аюко Хаями, 4 серия), (секретарша, 1 серия)
 GUNxSWORD (Кармэн 99)
 Gungrave (Мариа Асаги)
 Hand Maid May (Мами)
 Happy Lesson (Яёи Сандзэйн)
 Happy Seven: The TV Manga (Кокуантэн)
 Hime-chan's Ribbon (Кацунэ Ямасита)
 I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level (добрая божественная богиня)
 Ikki Tousen (Сонсаку Гоэй, мать Хакуфу)
 InuYasha (мать Инуяси)
 Kiba (Сара)
 Kiddy Grade (Алв)
 Lucky Star (Мики Хиираги)
 Macross Frontier (Грейс О’Коннор)
 Magic Knight Rayearth (Татра)
 Mahōjin Guru Guru (Рэна)
 Mahoromatic (Рюся)
 Marmalade Boy (Андзю Китахара)
 Miracle Giants Dome-kun (Маюми Синдзё)
 Mobile Suit Gundam Seed (мать Киры Ямато)
 Mobile Suit Gundam Seed Destiny (мать Киры Ямато)
 Mouse (Мэй Момодзоно)
 My-HiME (Юкарико Санада)
 My-Otome (Юкарико Штейнберг, Гал)
 Nadia: The Secret of Blue Water (Электра)
 Najica Blitz Tactics (Даниела)
 Negima (Сидзуна Минамото)
 Petite Princess Yucie (Королева Эркель)
 Okusama wa Maho Shojo (Урэсико Асаба/Аниэсу Бэру)
 Onegai Teacher (Мидзухо Кадзами)
 Onegai Twins (Мидзухо Кадзами)
 Ore Monogatari!! (Ай Сунакава)
 Ouran High School Host Club (Фуюми Оотори)
 Pokémon (Мелисса)
 Potemayo (Повествователь, Мику Морияма, Инуяма-сан)
 Prétear (Нацуэ Аваюки)
 Ранма ½ (Касуми Тэндо)
 Rosario + Vampire (Сидзука Нэкономэ)
 Rune Soldier (Мелисса)
 Saber Marionette J (Пантера)
 Saber Marionette J to X (Пантера)
 Sailor Moon Super S (Принцесса Любиина)
 Sailor Moon Stars (Рэйко Ая)
 Saint Tail (Сэйра Мимори)
 Sayonara Zetsubou Sensei (Манами Окуса, саму себя)
 Shaman King (Анису)
 Shima Shima Tora no Shimajiro (мать Симадзиро)
 Shin Megami Tensei: Devil Children (Кул)
 Slayers Great (Лея)
 Soar High! Isami (Рэйко Нанаока, Маюко)
 Sorcerer Hunters (Лану)
 Spiral Zone (Катрина Апекс)
 Steel Angel Kurumi (Надэсико)
 Tokimeki Memorial Only Love (Мэгами)
 UFO Princess Valkyrie (Инаруба)
 Umineko no Naku Koro ni (Вергилия)
 Vandread 
 Vandread – The Second Stage Weiß Kreuz (Бирман)
 X (аниме) (Тору Магами)
 Yami to Boshi to Hon no Tabibito (Рицуко)
 Yumeria (Нанасэ Сэндзё)
 Zan Sayonara Zetsubo Sensei (Манами Окуса, саму себя)
 Zero no Tsukaima ~Futatsuki no Kishi~ (Элеанор Альбертина ле Блан да ла Бло де ла Вальер)
 Zoku Sayonara Zetsubo Sensei (Манами Окуса, саму себя)

 OVA 

 Полнометражные аниме 

 Видеоигры 

 CD 

 Синглы 
 Dōzo Yoroshiku ne. Okaerinasai Альбомы 

 Drama CD 

 Сотрудничество 
 Lu · puty · La · puty (Shiawase Kurowassan, Кикуко Иноуэ и Мария Ямамото)
 Osakana Penguin no Theme (Osakana Penguin, Кикуко Иноуэ и Дзюнко Ивао)
 Osakana Penguin CD (Osakana Penguin, Кикуко Иноуэ и Дзюнко Ивао)
 Shiawase-san (Shiawase Kurowassan, Кикуко Иноуэ и Мария Ямамото)

 Саундтреки 
 Anata no Birthday (как Верданди)
 Aria Drama CD I (Алисия Флоренс и Химэ М. Грандчестер из Aria)
 Aria Drama CD II (Алисия Флоренс и Химэ М. Грандчестер из Aria)
 E-yume, Miyou! (Мэими and Сэйра из Saint Tail)
 Gimme Love (из Voogie’s Angel)
 Girl Friends (из Voogie’s Angel)
 «Моя богиня!» Mikami Debut Pack (как Верданди из «Моя богиня!»)
 Shin Megami Tensei Devil Children Character File 3 (как Кул из Shin Megami Tensei Devil Children)

 Другое 
 animetoonz Presents Kikuko Inoue Деятельность на радио 

 AM радио 

 Спутниковое радио 
 Inoue Kikuko no Osakana Radio (ноябрь 2000-март 2002)
 Inoue Kikuko no Shiitake Radio (апрель 2002-март 2003)
 Inoue Kikuko no Caramel Town (с марта 2003)

 Интернет-радио 
 Onegai Hour: Mizuho-sensei no Kojin Jugyō (май 2004-март 2005)
 Onee-chan ha Mahō Shōjo?'' (с июня 2005)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Актрисы Японии
Актрисы озвучивания Японии